Das Dameneinzel der French Open 2021 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressiegerin war Iga Świątek. Im Finale triumphierte Barbora Krejčíková gegen Anastassija Pawljutschenkowa mit 6:1, 2:6 und 6:4. Es war ihr erster Grand-Slam-Erfolg im Einzel.

Im Vorfeld des Turniers sorgte Naomi Ōsaka mit ihrer Aussage, sie werde an keiner verpflichtenden Pressekonferenz teilnehmen, für Unverständnis. Sie begründete diesen Entschluss mit ihrer mentalen Verfassung. Nach ihrem Erstrundensieg und dem anschließenden Fernbleiben der Pressekonferenz wurde sie mit einer Geldstrafe von 15.000 US-Dollar belegt. Die Veranstalter drohten ihr mit der Disqualifikation, sollte sie ihren Boykott fortsetzen. Ōsaka zog daraufhin zur zweiten Runde aus dem Turnier zurück.

Qualifikation 
Die Qualifikation der French Open 2021 fand für die Damen vom 24. bis 28. Mai 2021 statt. Ausgespielt wurden 16 Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks

Einzelnachweise 

Dameneinzel
2021